Tiefentalgraben ist ein Gewässername:

 Tiefentalgraben oder Wildbach (Egau), linker Zufluss der Egau in Iggenhausen, Gemeinde Dischingen, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Tiefentalgraben (Elsenz), linker Zufluss der Elsenz nach Eppingen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Tiefentalgraben (Feistringbach), rechter Zufluss des Feistringbachs bei Feistring, Gemeinde Aflenz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Tiefentalgraben (Manndlbach), linker Quellbach des Manndlbachs (zum Mühlbach, zur Ammer) in Ettal, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Tiefentalgraben (Mühlebach), rechter Zufluss des Mühlebachs (linker Oberlauf des Riederbachs, zur Biber) vor Duchtlingen, Gemeinde Hilzingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg.
 Tiefentalgraben (Schmiech), rechter Zufluss der Schmiech nach Hütten, Gemeinde Schelklingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Tiefentalgraben (Thieneggerbach), rechter Zufluss des Thieneggerbachs bei Thien, Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Tiefentalgraben (Wittigbach), rechter Zufluss des Wittigbachs zwischen Wittighausen und Zimmern, dieses Stadt Grünsfeld, beide Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Tiefentalbach